Жардин:

Топонимы 
 Жардин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Жардин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.

Фамилия 
 Жардин, Альберто Жуан (род. 1943) — португальский политик.
 Жардин, Гомис (1773—1854) — бразильский фазендейру, врач, а также военный и политический деятель.
 Жардин, Жорже (1919—1982) — португальский разведчик, бизнесмен и антикоммунистический политик, специалист по тайным операциям.
 Жардим, Леонарду (род. 1974) — португальский футбольный тренер.
 Карму Жардин, Мария ду (род. 1952) — португальская спортсменка-парашютистка, предпринимательница, руководитель благотворительной организации помощи Мозамбику, дочь Жорже Жардина.

См. также 
 Джардин